Кель-Баші, Кьольбаші
 Кель-Баші (перевал), Кель — перевал на Кавказі, район Безенгійської стіни.
 Кель-Баші (вершина) — гірська вершина на Кавказі, район Безенгійської стіни.

Див. також
 Кель (льодовик), Кель — льодовик на Кавказі, район Безенгійської стіни.